Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1993 war die siebte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand in der Chess Hall in Reykjavík statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet. Die isländische Hauptstadt war nach 1989 zum zweiten Mal Austragungsort der Junioren-WM.

Weltmeister wurde der Isländer Kristján Helgason durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen den Sri Lanker Indika Dodangoda, der im Halbfinale gegen Johan van Goetham mit 116 Punkten das höchste Break des Turniers gespielt hatte.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1993 bei CueTracker

1993
Snookerveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Reykjavík
Billardturnier in Island